O M26 é o modelo da McLaren das temporadas:  (1 GP), ,  e  da Fórmula 1. Foi guiado por Jochen Mass, James Hunt, Patrick Tambay, Bruno Giacomelli e Brett Lunger.

Resultados 
(legenda) (em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida)

 Quinze provas com o M23 marcando 74 pontos válidos (75 pontos no total).

 Nove provas com o M23 marcando 21 pontos (60 no total).

 Nove provas com o M28 marcando 8 pontos e sete provas com o M29 marcando 7 pontos totalizando 15 pontos.

Carros de Fórmula 1 da McLaren